La Guerre de la Lance est une période de fiction dans Lancedragon.

Historique 

Avant le Cataclysme, Takhisis, la reine des ténèbres et du Mal, détruisit le temple des prêtres Rois dans les Abysses. Elle utilisa ses pouvoirs pour corrompre et permettre d'ouvrir un passage avec le monde de Krynn par le truchement de la Pierre Fondatrice de Neraka.

La guerre est considérée comme étant la quatrième guerre des Dragons.

Everman 

La Pierre de la Fondation a été découverte par Jasla et son frère Berem, qui ont décidé de prendre une des émeraudes qui décorait l'édifice. Seulement cela tua accidentellement sa sœur quand elle essaya de l'en empêcher. L'émeraude s'incrusta dans le de Berem, qui est maintenant connu comme l'Everman.

Le Serment 

Pour empêcher les dragons bons de participer à la prochaine guerre, Takhisis concentra ses forces à voler leurs œufs. Cachés dans des montagnes, elle les força à accepter le Serment dans lequel il est stipulé qu'elle rendra les œufs une fois la guerre finie. Ceci seulement si les dragons la laissent agir.

Sans que les dragons le sachent, elle demanda à ses magiciens et ses prêtres de manipuler les œufs pour créer une nouvelle race, les Draconiens.

Le groupe de compagnons 

Comme nombre de romans médiévaux fantastique, l'histoire se recentre sur un groupe de personnage associant diverses classes sociales et diverses compétences. À la manière du Seigneur des anneaux et de la communauté désignée pour détruire l'Unique, le groupe de compagnons de l'univers de Lancedragon part en quête des Lancedragons.

Amis depuis quelque temps (certains depuis l'enfance), les compagnons est un groupe de personnes que Paladine a désigné à travers son avatar Fizban pour combattre les forces de Takhisis.

Le groupe est composé de Flint Forgefeu, un nain des collines, Tanis Demi-Elfe, un rôdeur,Sturm de Lumlane, un Chevalier de Solamnie, Caramon, un mercenaire et son frère jumeau Raistlin Majere, un magicien robe rouge, Tasslehoff Raclepieds, un voleur kender.

Source 

 Margaret Weis; Tracy Hickman (1999). "Livre 2, volume 1, chapitre 3, Tarsis la Magnifique.",  édition, Wizards of the Coast. .

Note 

Guerre de fiction
Lancedragon